Geronimo – jeden z najbardziej znanych wodzów Indian Chiricahua – plemienia należącego do grupy Apaczów Mescalero.
 Apache Geronimo – serwer aplikacji Java EE

Miejscowości w USA:
 Geronimo – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Comanche
 Geronimo – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Guadalupe

Inne
 Geronimo: amerykańska legenda – film amerykański z 1993 o słynnym wodzu Geronimo
 Geronimo Stilton – seria książek autorstwa Elisabetty Dami
 Geronimo Stilton – włosko-francuski serial animowany dla dzieci 
 Geronimo – singel duńskiej piosenkarki popowej Aury Dione
 Geronimo – singel australijskiej grupy indie-popowej Sheppard

Zobacz też 
 imię Hieronim